Gondiães ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Gondiães (Cabeceiras de Basto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Cabeceiras de Basto
 Gondiães (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde